

События 
 Камарина разрушена сиракузянами.
 484/483 — Афинский архонт-эпоним Леострат.
 484—480 (?) — Пиндар. Истм.6 (Теламон) — Филакиду Эгинскому.
 Восстание в Вавилоне против персов. Подавлено Багабухшей (Мегабизом).

Римская республика 
 Консулы: Луций Эмилий Мамерк и Кезон Фабий Вибулан.
 Победа консула Эмилия над вольсками и эквами.
 Освящение храма Кастора и Поллукса в Риме.

Китай 
 11-й год по эре правления луского князя Ай-гуна.
 Весной циский полководец Го Шу напал на Лу, но лусцы отстояли столицу против Ци.
 Отряд луского клана Цзи под командованием Жань Цю (Жань Ю, он же Цзы-ю) одержал небольшую победу над цисцами в Лан.
 Летом чэньский сановник Юань По бежал в Чжэн. Его прогнали го-жэнь, так как он хотел присвоить излишки собираемого им налога.
 Войска князей Лу и У разбили циское войско Го Шу в битве при Айлине в 5 луне, в день цзя-сюй. Как сказано в «Го юй», бойцы сражались «с зонтиками в руках», то есть несмотря на жару и дожди. При Айлине усцы взяли в плен циских сановников Гао и Го (Го Шу). Юэсцы попросили в У рис для гаданий, и ван дал его. уский ван отправил посла Си Сы в Ци, разъясняя, что отвечал на нападение Го-цзы (эпизод 232 «Го юй»).
 В 7 луне, в день синь-ю умер тэнский князь Юй-му (Инь-гун), похоронен в 11 луне.
 В 11 луне вэйский сановник Ши Шу-ци бежал в Сун.
 Вэйский Кун Вэнь-цзы, собираясь напасть на род Цзи, стал расспрашивать Чжун-ни (Конфуция) о войне, но тот признал своё невежество в этом вопросе.
 В связи со словами Жань-ю (слуги рода Цзи) в Лу ожидали Конфуция. Конфуций вернулся из Вэй в Лу.
 Река Ци пересохла в Цзювэй.
 Согласно эпизоду 245 «Го юй», юэский ван по совету Фань Ли выступил в поход на У и подошёл к озеру Гусу, но в сражение не вступил.

Родились 
 Ок.484 — Родились Эмпедокл, Протагор, Геродот

См. также

Примечания